Васкохил има више значења:

 Васкохил (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Васкохил (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику